Нижнеанга́рск — аэропорт на севере Бурятии в посёлке Нижнеангарске. Обеспечивает регулярное воздушное сообщение Северобайкальского района (город Северобайкальск и посёлок Нижнеангарск) с Улан-Удэ, Красноярском и Иркутском. Аэродром 3 класса (ВПП категории Г).

Принимаемые типы ВС 
Ан-2, Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-32, ATR-42, Як-40, Cessna 208, Cessna Grand Caravan и др. типы ВС 3-4 класса, вертолёты всех типов. Максимальный взлётный вес воздушного судна — 25 тонн. Классификационное число ВПП (PCN) — 16/R/A/X/T.

Маршрутная сеть

Показатели деятельности

Происшествия и несчастные случаи 
27 июня 2019 года пассажирский самолет Ан-24 потерпел катастрофу в аэропорту Нижнеангарск, погиб КВС и бортмеханик, двадцать два пассажира пострадали.

Примечания

Ссылки 
 Аэропорт Нижнеангарск в каталоге аэропортов России

Аэропорты Бурятии
Транспорт Северо-Байкальского района